Obendiek ist der Familienname folgender Personen:

 Harmannus Anton Obendiek (1894–1954), deutscher reformierter Theologe
 Wilhelm Obendiek (1885–1955), deutscher Politiker